Power Rangers Beast Morphers – dwudziesty szósty i dwudziesty siódmy sezon amerykańskiego serialu dla dzieci i młodzieży Power Rangers, oparty na japońskim serialu tokusatsu Tokumei Sentai Go-Busters.

Seria Power Rangers Beast Morphers ma składać się z dwóch sezonów liczących łącznie 44 odcinki (22+22). Jest to pierwsza inkarnacja serialu tworzona przez firmę Hasbro oraz pierwsza, do której użyto pierwotnie pominięty japoński materiał źródłowy (Tokumei Sentai Go-Busters zostało wyprodukowane w 2012 roku).

Premiera produkcji odbyła się 2 marca 2019 roku w Stanach Zjednoczonych, na antenie stacji Nickelodeon.

Power Rangers Beast Morphers to pierwszy sezon tej produkcji od sześciu lat, który został pokazany na antenie polskojęzycznej telewizji. Serial zadebiutował 8 października 2019 roku w TVP ABC.

W ramach drugiego sezonu, zaplanowanego na 2020 rok, w serialu dojdzie do wspólnej walki rangersów z wojownikami z drużyn o tematyce dinozaurów (Mighty Morphin Power Rangers, Power Rangers Dino Grzmot oraz Power Rangers Dino Charge). Austin St. John powróci do roli Jasona Lee Scotta po raz pierwszy od osiemnastu lat.

Opis fabuły 
W niedalekiej przyszłości, tajna agencja Grid Battleforce dokonuje połączenia nowo odkrytej substancji „Morph-X” ze zwierzęcymi DNA, w celu stworzenia nowej drużyny wojowników – Power Rangers Beast Morphers. Rangersi muszą walczyć ze złym wirusem komputerowym, Evoxem, który chce przejąć władzę na źródłem mocy wszystkich drużyn Power Rangers.

Obsada 
Poniższa lista przedstawia głównych bohaterów serialu Power Rangers Beast Morphers wraz z nazwiskami odtwórców ról.

Rangersi

Power Rangers Beast Morphers (Sezon 26; 2019) 

 Power Rangers Beast Morphers (Sezon 27; 2020)

Uwagi

Przypisy 

Amerykańskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Amerykańskie telewizyjne seriale fantastycznonaukowe
Amerykańskie telewizyjne seriale sensacyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2019
Seriale telewizyjne zakończone w 2020
Power Rangers
Programy telewizji Nickelodeon